Śliwa ou Sliwa sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Bogdan Śliwa (1922-2003), joueur d'échecs polonais
Curtis Sliwa (né en 1954), activiste américain
Izabela Sliwa (née en 1990), joueuse de volley-ball polonaise
Magdalena Śliwa (née en 1969), joueuse de volley-ball polonaise
Warda Daniel Sliwa (né en 1941), patriarche irakien de l'église assyrienne de l'Orient

Toponyme

, village du voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi
Sliwa Bar Yuhanna (né en 1315), chroniqueur chrétien de langue arabe

Homonymie de patronyme